Робин Деограсиас Абага Эду Манге (; ) — экваториальногвинейский футболист, полузащитник.

Биография 
Деограсиас Абага родился 3 августа 1980 года в экваториальногвинейском городе Малабо.

Играл в футбол на позиции полузащитника. В 1998 году выступал в чемпионате Экваториальной Гвинеи за «Атлетико» из Малабо.

В сезонах 1998/99 и 1999/2000 играл в чемпионате Сальвадора в составе «Арабе Марте» из Сан-Сальвадора.

В 2001 году вернулся в «Атлетико», в котором играл в последующие три сезона. В том же сезоне завоевал Кубок Экваториальной Гвинеи. В 2003 году стал чемпионом страны.

В 1998—1999 годах провёл 4 матча за сборную Экваториальной Гвинеи. Дебютным стал поединок отборочного турнира Кубка африканских наций 2 августа 1998 года в Бате против сборной Габона (0:2), в котором Абага отыграл 90 минут.

Достижения

Командные 
 Чемпион Экваториальной Гвинеи: 2003
 Обладатель Кубка Экваториальной Гвинеи: 2001

Примечания 

Футболисты Экваториальной Гвинеи
Игроки сборной Экваториальной Гвинеи по футболу